Smith Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Smith Island (Choctaw County, Alabama)
 Smith Island (Monroe County, Alabama)
 Smith Island (Shelby County, Alabama)
 Smith Island (Alaska)
 Smith Island (Arkansas)
 Smith Island (Connecticut)
 Smith Island (Florida)
 Smith Island (Habersham County, Georgia)
 Smith Island (Wayne County, Georgia)
 Smith Island (Idaho)
 Smith Island (Los Angeles County, Kalifornien)
 Smith Island (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Smith Island (Kentucky)
 Smith Island (Louisiana)
 Smith Island (Maine)
 Smith Island (Maryland)
 Smith Island (Michigan)
 Smith Island (Minnesota)
 Smith Island (Montana)
 Smith Island (New York)
 Smith Island (Brunswick County, North Carolina)
 Smith Island (Currituck County, North Carolina)
 Smith Island (Dare County, North Carolina)
 Smith Island (Pennsylvania)
 Smith Island (Cocke County, Tennessee)
 Smith Island (Hawkins County, Tennessee)
 Smith Island (Texas)
 Smith Island (Accomack County, Virginia)
 Smith Island (Northampton County, Virginia)
 Smith Island (Island County, Washington)
 Smith Island (Snohomish County, Washington)

in der Antarktis:
 Smith Island (Südliche Shetlandinseln)

in Australien:
 Smith Island (Queensland)

zu Bermuda gehörend:
 Smith’s Island

in Kanada:
 Smith Island (Hudson Bay), Insel in der Hudson Bay, Teil des Territoriums Nunavut

in Japan:
 Smith Island, anderer Name von Sumisu-jima

Siehe auch:
 Schmidt-Insel, Insel der Inselgruppe Sewernaja Semlja